Ел Капричо има више значења:

 Ел Капричо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Капричо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Капричо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Капричо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Капричо (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Капричо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Капричо (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Капричо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Капричо (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Капричо (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Капричо (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Капричо (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Капричо (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Капричо (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Капричо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Капричо (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капричо, Ла Паила (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капричо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капричо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капричо (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капричо (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Капричо (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Капричо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Капричо (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Капричо (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Капричо (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Капричо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Капричо, Ла Поза (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капричо (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капричо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капричо (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капричо (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капричо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капричо, Ел Ранчито (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капричо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Капричо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Капричо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Капричо (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Капричо (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Капричо (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Капричо (Сан Херонимо Текуанипан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Капричо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Капричо (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Капричо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Капричо (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Капричо (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Капричо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Капричо (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Капричо (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капричо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капричо (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капричо (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капричо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капричо (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капричо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капричо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Капричо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капричо (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику